Mersch (district), een voormalig district van Luxemburg
 Mersch (gemeente), een gemeente in het Luxemburgse kanton Mersch
 Mersch (Jülich), een plaats in de Duitse gemeente Jülich, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Kanton Mersch, een kanton van Luxemburg